La liste des titres de la noblesse britannique reprend l'ensemble des titres

Histoires

Titres existants

Duc - (Duke)

Marquis - (Marquess)

Comte - (Earl)

Vicomte - (Viscount)

Baron - (Baron)

Bibliographie 
  - (online)

Notes et références

Références 
 Susan Morris, Debrett's Peerage and Baronetage, Londres:

Notes

Catégories connexes 
 :Catégorie:Titre de comte britannique
 :Catégorie:Titre de marquis britannique
 :Catégorie:Titre de duc britannique

 
Angleterre
Décoration civile britannique